Бетонная— железнодорожная станция Волгоградского отделения Приволжской железной дороги, расположена в микрорайоне Гумрак Дзержинского района Волгограда.

Пригородные поезда

Примечания 
Станция грузовая 2 класса

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгограда